«Голодные игры» () — первый роман в одноимённой трилогии американской писательницы Сьюзен Коллинз. В США роман вышел в 2008 году (в России издан в 2010 году) и за короткое время стал бестселлером. Коллинз продала права на экранизацию компании Lionsgate, одноимённый фильм вышел в прокат 22 марта 2012 года.

История создания 
Первый роман трилогии «Голодные игры» был издан 14 сентября 2008 года в США. Первоначально он был запланирован к изданию в твёрдом переплёте тиражом всего в 50 000 экземпляров, но с учётом интереса читателей тираж был увеличен до 200 000. После этого вышла аудиокнига (начитка текста в исполнении Кэролин Маккормик () получила высокую оценку слушателей) и 6 июля 2010 года — издание в мягкой обложке. Что примечательно, на обложке самого первого издания были изображены золотая птица (сойка-пересмешница — вымышленная птица) и стрела, вписанные в круг. По описанию, представленному в книге, брошь, которую получила в подарок главная героиня Китнисс, перед своим отправлением на Голодные игры, выглядит иначе: «В последний момент вспоминаю о золотой броши Мадж. Теперь я рассматриваю её как следует. Кажется, кто-то сделал сначала маленькую золотую птичку, а уж после прикрепил её к кольцу. Птица касается кольца только самыми кончиками крыльев.», про стрелу нигде в книгах упоминания не было, но именно первое изображение броши прижилось, а также стало символом экранизации..

Всего (по состоянию на 11 февраля 2010 года) было продано более 800 000 копий, и роман был издан в 26 странах мира (при этом право на издание приобрели 38).

Сюжет 
Главная героиня, Китнисс Эвердин становится участницей Голодных игр (жребий выпал её младшей сестре, но Китнисс, желая защитить её, вызывается добровольцем), в которых 24 подростка из 12 дистриктов государства Панем сражаются не на жизнь, а на смерть. Вместе со вторым участником из своего района, Питом Мелларком, Китнисс пытается выжить в условиях арены.

Критика и отзывы 
В первую очередь роман вызвал интерес столкновением понятий государственный контроль («большой брат») и свобода интересов личности. Известный писатель Стивен Кинг в обзоре для журнала «Entertainment Weekly» крайне высоко оценил «Голодные игры» (он выставил почти высшую категорию — Б), написав, что от романа сложно оторваться, так привыкаешь к постоянному напряжению. Писательница Стефани Майер, автор саги «Сумерки», назвала роман удивительным, а Рик Риордан, автор серии о Перси Джексоне, заявил, что «Голодные игры» являются лучшим приключенческим романом, который он когда-либо читал.

Номинации и награды 
Роман «Голодные игры» является бестселлером согласно мнениям (и спискам 2008 года) «США Сегодня» и «Нью-Йорк таймс». Также «Нью-Йорк таймс» признали роман, как Лучшая книга для подростков за 2008 год и, по состоянию на 27 июля 2010 года, «Голодные игры» 92 недели находились в списке самых продаваемых книг. По результатам года «Голодные игры» названы лучшим романом 2008 года Американской библиотечная ассоциацией и School Library Journal. Был включён в список бестселлеров по версии Publishers Weekly за 2012 год.

Наряду с романом «История с кладбищем» Нила Геймана, «Голодные игры» получил приз «2008 Cybil Winner» в жанре фэнтези и научной фантастики. В 2009 году роман получил премию «Золотой утёнок» (в номинации Приз имени Хола Клемента).

В 2010 году «Голодные игры» (в Германии вышел под названием ) номинирован на премию Deutscher Jugendliteraturpreis, в номинации Лучшая книга для молодёжи.

По итогам Книжной премии Рунета 2011 года в России роман «Голодные игры» стал победителем в номинации «Выбор пользователей» как «Лучшая книга года» в разделе Художественная литература.

 Издание в России 
В России изданием всей трилогии занимается издательство «АСТ», совместно с «Астрель» и Владимирским издательством «ВКТ». Роман издавался дважды с различным оформлением обложки. В 2011 году роман «Голодные игры» вышел под одной обложкой с продолжением, романом «И вспыхнет пламя».

 
 
 
 

 Экранизация 

Права на экранизацию приобрела канадско-американская медиакомпания Lionsgate Entertainment Corporation. Совместно с Lionsgate над первой частью работала режиссёр Нина Якобсон (), президент компании Buena Vista Motion Pictures Group'' (основная киностудия The Walt Disney Company). Фильм вышел на экраны 22 марта 2012 года.

В роли сценаристов выступили сама Сьюзен Коллинз, а также сценарист и режиссёр Билли Рей (). Долгое время актёрский состав был неизвестен, в прессе появлялись информация об участии в проекте Линдси Фонсека и Каи Скоделарио, которые уже получили сценарий в октябре 2010 года. Также Хлоя Морец выказывала заинтересованность в роли Китнисс.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сьюзен Коллинз
 Сьюзен Коллинз «Голодные игры» на сайте Лаборатория фантастики

Романы 2008 года
Романы США
Произведения Сьюзен Коллинз
Голодные игры